Geografia:
 Torrent de Sant Martí (Alt Penedès), corrent fluvial de la comarca de l'Alt Penedès
 Torrent de Sant Martí (Osona), corrent fluvial de la comarca d'Osona
 Torrent de Sant Martí (Selva-Brunyola), corrent fluvial del municipi de Brunyola i Sant Martí Sapresa, a la comarca de la Selva
 Torrent de Sant Martí (Selva-Brunyola), corrent fluvial del municipi de Brunyola i Sant Martí Sapresa, a la comarca de la Selva
 Torrent de Sant Martí (Selva-Susqueda), corrent fluvial del municipi de Susqueda, a la comarca de la Selva
 Torrent de Sant Martí (Solsonès), corrent fluvial de la comarca del Solsonès